Кэли или Кейли () — английская фамилия.

 Кэли, Артур — английский математик.
 Кэли — небольшой молодой ударный кратер в области западной границы Моря Спокойствия на видимой стороне Луны.

См, также 
 Кейли